Ook bekend als Mampangprapatan
 Mampang Prapatan (onderdistrict), onderdistrict (kecamatan) van Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Mampang Prapatan (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.

Zie ook Mampang